Termenul „PTF” se poate referi la:
 PTF,  acronim pentru „Punct de trecere a frontierei”
 PTF, cod de aeroport din Fiji

Acronime de trei litere